Csehország
 Chrast, település a Chrudimi járásban
 Chrást, település a Nymburki járásban
 Chrást, település a Plzeň városi járásban
 Chrást, település a Příbrami járásban
 Szlovákia
 Haraszt (szlovákul Chrasť nad Hornádom), település a Kassai kerület Iglói járásában